P.М.T (Pre Menstrual Tension) — швейцарская группа, создана в 1997 году, музыканты играют в направлениях: Ню-метал, Рэпкор, Индастриал метал,
с 1998 и 2005 они играли на разогреве у таких известных групп: Korn, Marilyn Manson, Clawfinger, Soulfly. P.M.T & Korn вместе выступали на Montreux Jazz Festival 2004 и Rock am Ring 2006 эти два концерта можно было купить в рок магазинах на DVD. .

Состав 
 FrankFrancois — вокал (1997—2010)
 Ray — бас-гитара (1997—2010)
 PX — гитара (1997—2010)
 Kasper — гитара (1997—2010)
 Reverend-Doom — Клавишные	(1997—2010)
 Bjorn Rapp — Барабаны (1997—2010)

Дискография 
 Pre Menstrual Tension (EP) (1997)
 Soundwich Boom (2000)
 4Play2Play (EP) (2003)
 Acupuncture For The Soul (2004)
 Topping From Below (2006)
 Here Lies P.M.T (2010)

Видеоклипы 
 Born Again (To Numb The Pain)
 Clean Cut
 Without You I’m Only Me (Live Video)

Ссылки 
 

Рэпкор-группы
Ню-метал-группы
P.M.T
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1997 году